Muziek
 Unforgettable (Nat King Cole), een nummer uit 1951, populair gemaakt door de versie van Nat King Cole
 Unforgettable (Sandra Reemer), een album uit 1989 van de Nederlandse zangeres Sandra Reemer
 Unforgettable (Melon Kinenbi), een nummer uit 2007 van de Japanse meidenpopgroep Melon Kinenbi
 Unforgettable (French Montana), een nummer uit 2017 van de Marokkaans-Amerikaanse rapper French Montana

Film en televisie
 Unforgettable (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2011–2016
 Unforgettable (1996), een Amerikaanse film uit 1996 van John Dahl
 Unforgettable (2014), een Indiase film uit 2014 van Arshad Yusuf Pathan
 Unforgettable (2017), een Amerikaanse film uit 2017 met onder anderen Katherine Heigl